Вида Јуван (Лаибацх, 17. јун 1905 — Љубљана, 4. октобар 1998) је била југословенска и словеначка  филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Свет на Кајжарју || Лајховка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Веселица || /
|-
| 1961. || Плес на киши || Господиња
|-
| 1961. || -{Legge di guerra}- || /
|-
| 1963. || Саморастники || /
|-
| 1964. || -{Der Fluch der grünen Augen}- || /
|-
| 1965. || Луција || Маруса
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Набрежје - Шест добродушних згодб || /
|-
| 1971. || Темни храст || /
|-
| 1974. || Страх || Мара
|-
| 1975. || Живе везе || /
|-
| 1979. || Драга моја Иза || Елсе Хеисингер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1984. || Нобено сонце || Игралка
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1905.
Умрли 1998.
Југословенски глумци
Словеначке глумице
Љубљанчани